Hunting High and Low – album degli a-ha del 1985 
 Hunting High and Low – singolo degli a-ha del 1986
 Hunting High and Low – singolo degli Stratovarius del 2001